Damon Arnette – giocatore di football americano statunitense
 Jay Arnette – ex cestista statunitense
 Jeannetta Arnette – attrice statunitense